Universitet è il nome di diverse stazioni della metropolitana:

 Universitet, della Metropolitana di Mosca;
 Universitet, della Metropolitana di Kiev.